Дискография Interscope Records — перечень альбомов, записанных лейблом Interscope Records (Санта-Моника, Калифорния, США).

1990-е

1991 
 2Pac — 2Pacalypse Now
 Gerardo — Mo’ Ritmo
 Marky Mark and the Funky Bunch — Music for the People
 Primus — Sailing The Seas Of Cheese
 The Storm — The Storm
 Разные артисты — Bill & Ted’s Bogus Journey Soundtrack

1992 
 4 Non Blondes — Bigger, Better, Faster, More!
 Dr. Dre — The Chronic (Death Row/Priority)
 Helmet — Meantime
 Marky Mark and the Funky Bunch — You Gotta Believe (Atlantic)
 Nine Inch Nails — Broken (Nothing/TVT)
 No Doubt — No Doubt
 Primus — Miscellaneous Debris (Atlantic)
 Unruly Child — Unruly Child
 3 Shades Of Brown — Stronger Than Strong
 Colourhaus — Colourhaus
 Love on Ice — Nude

1993 
 2Pac — Strictly 4 My N.I.G.G.A.Z.
 Akinyele — Vagina Diner
 Snoop Doggy Dogg — Doggystyle (Death Row)

1994 
 Blackstreet — Blackstreet (Atlantic)
 Bush — Sixteen Stone
 Cop Shoot Cop — Release
 Drive Like Jehu — Yank Crime
 Helmet — Betty
 Marilyn Manson — Portrait of an American Family (Nothing)
 Nine Inch Nails — The Downward Spiral (Nothing)
 Sinister- Mobbin 4 Life (Atlantic)
 Toadies — Rubberneck
 Thug Life — Thug Life: Volume 1
 Разные артисты — Above the Rim (Death Row)
 Разные артисты — Murder Was the Case (Death Row)
 Разные артисты — Natural Born Killers (soundtrack) (Nothing)

1995 
 2Pac — Me Against the World
 All — Pummel
 Dish — Boneyard Beach
 Tha Dogg Pound — Dogg Food (Death Row/Priority)
 Marilyn Manson — Smells Like Children (Nothing)
 No Doubt — Tragic Kingdom
 Разные артисты — Showgirls Soundtrack

1996 
 2Pac — All Eyez on Me (Death Row)
 2Pac (as Makaveli) — The Don Killuminati: The 7 Day Theory (Death Row)
 Blackstreet — Another Level
 Bush — Razorblade Suitcase
 Dr. Dre — Dr. Dre Presents the Aftermath (Aftermath)
 Lifter — Melinda (Everything Was Beautiful and Nothing Hurt)
 Marilyn Manson — Antichrist Superstar (Nothing)
 Snoop Doggy Dogg — Tha Doggfather (Death Row)
 Разные артисты — Christmas on Death Row (Death Row)
 Разные артисты — Death Row Greatest Hits (Death Row)

1997 
 2Pac — R U Still Down? (Remember Me) (Amaru/Jive)
 Helmet — Aftertaste
 Jurassic 5 — Jurassic 5 (EP) (Rumble Records)
 The Lady of Rage — Necessary Roughness (Death Row)
 Limp Bizkit — Three Dollar Bill, Y'all (Flip)
 Marilyn Manson — Remix & Repent (Nothing)
 Pink Noise Test — Plasticised
 Smash Mouth — Fush Yu Mang
 The Firm — The Album (Aftermath)
 The Whispers — Songbook Volume 1: The Songs Of Babyface
 Разные артисты — Gridlock’d (Death Row)

1998 
 2Pac — Greatest Hits (Amaru/Death Row)
 The Black Eyed Peas — Behind the Front (will.i.am Music Group)
 Marilyn Manson — Mechanical Animals (Nothing)
 Mya — Mya
 Разные артисты — Bulworth Soundtrack

1999 
 2Pac & Outlawz — Still I Rise (Death Row)
 Bush — The Science of Things
 Dr. Dre — 2001 (Aftermath)
 Eminem — The Slim Shady LP (Aftermath)
 Jordan Knight — Jordan Knight
 Limp Bizkit — Significant Other (Flip)
 Marilyn Manson — The Last Tour on Earth (Nothing)
 Nine Inch Nails — The Fragile (Nothing)
 Smash Mouth — Astro Lounge
 Разные артисты — Wild Wild West (soundtrack)

2000-е

2000 
 2Pac — The Rose That Grew from Concrete (Amaru)
 The Black Eyed Peas — Bridging the Gap (will.i.am Music Group)
 Drag-On — Opposite of H2O (Ruff Ryderse)
 Eminem — The Marshall Mathers LP (Aftermath)
 Jurassic 5 — Quality Control
 Limp Bizkit — Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavored Water
 The LOX — We Are the Streets (Ruff Ryders)
 Marilyn Manson — Holy Wood (In the Shadow of the Valley of Death) (Nothing)
 Mya — Fear Of Flying
 No Doubt — Return of Saturn
 Queens of the Stone Age — Rated R
 U2 — All That You Can't Leave Behind (Island)

2001 
 2Pac — Until the End of Time (Amaru/Death Row)
 D12 — Devil's Night (Shady)
 Eve — Scorpion (Ruff Ryders)
 Jadakiss — Kiss tha Game Goodbye (Ruff Ryders)
 Limp Bizkit — New Old Songs
 No Doubt — Rock Steady
 Smash Mouth — Smash Mouth
 Toadies — Hell Below/Stars Above
 Разные артисты — Ali (soundtrack)
 Разные артисты — The Wash (soundtrack)

2002 
 2Pac — Better Dayz (Amaru/Death Row)
 …And You Will Know Us By The Trail of Dead — Source Tags & Codes
 Eminem — The Eminem Show (Shady/Aftermath)
 Jurassic 5 — Power in Numbers
 Styles P — A Gangster and a Gentleman (Ruff Ryders)
 Truth Hurts — Truthfully Speaking (Aftermath)
 t.A.T.u. — 200 km/h in the Wrong Lane (Universal)
 Разные артисты — 8 Mile: Music from and Inspired by the Motion Picture (Shady)

2003 
 50 Cent — Get Rich or Die Tryin' (Shady/Aftermath)
 Bubba Sparxxx — Deliverance
 Campfire Girls — Tell Them Hi
 G-Unit — Beg for Mercy (G-Unit)
 Limp Bizkit — Results May Vary
 Obie Trice — Cheers (Shady)
 Marilyn Manson — The Golden Age of Grotesque (Nothing/Interscope)
 Mya — Moodring (A&M/Interscope)
 Smash Mouth — Get the Picture?
 The Black Eyed Peas — Elephunk (will.i.am Music Group/A&M/Interscope)

2004 
 2Pac — Loyal to the Game (Amaru)
 D12 — D12 World (Shady/Interscope)
 Eminem — Encore (Shady/Aftermath)
 Helmet — Size Matters
 Jadakiss — Kiss of Death (Ruff Ryders)
 Jimmy Eat World — Futures (Tiny Evil)
 Lloyd Banks — The Hunger for More (G-Unit)
 Marilyn Manson — Lest We Forget: The Best Of (Nothing)
 Gwen Stefani — Love. Angel. Music. Baby.
 U2 — How to Dismantle an Atomic Bomb
 Young Buck — Straight Outta Cashville (G-Unit)

2005 
 50 Cent — The Massacre (Shady/Aftermath)
 Daddy Yankee — Barrio Fino en Directo (El Cartel)
 Eminem — Curtain Call: The Hits (Shady/Aftermath)
 The Game — The Documentary (Aftermath/G-Unit)
 M.I.A. — Arular (US only — XL Recordings worldwide)
 Nine Inch Nails — With Teeth (Nothing)
 Will Smith — Lost and Found
 t.A.T.u. — Dangerous and Moving (Universal)
 Tony Yayo — Thoughts of a Predicate Felon (G-Unit)

2006 
 +44 — When Your Heart Stops Beating
 2Pac — Pac's Life (Amaru)
 Brand New — The Devil and God Are Raging Inside Me (Tiny Evil)
 Busta Rhymes — The Big Bang (Flipmode/Aftermath)
 Fergie — The Dutchess (will.i.am / A&M)
 Jurassic 5 — Feedback
 Lloyd Banks — Rotten Apple (G-Unit)
 Mobb Deep — Blood Money (G-Unit)
 Obie Trice — Second Round's on Me (Shady)
 Pharrell — In My Mind (Star Trak)
 Gwen Stefani — The Sweet Escape
 Styles P — Time Is Money (Ruff Ryders)
 Robin Thicke — The Evolution of Robin Thicke (Star Trak)
 Разные артисты — Eminem Presents: The Re-Up (Shady)

2007 
 2Pac — Best of 2Pac (Amaru/Death Row/UMG)
 50 Cent — Curtis (Shady/Aftermath)
 Bone Thugs-n-Harmony — Strength & Loyalty (Full Surface)
 Daddy Yankee — El Cartel: The Big Boss (El Cartel)
 M.I.A. — Kala (US only — XL Recordings worldwide)
 Marilyn Manson — Eat Me, Drink Me
 Nine Inch Nails — Year Zero
 OneRepublic — Dreaming Out Loud (Mosley Music Group)
 Soulja Boy Tell 'Em — souljaboytellem.com (Stacks On Deck Ent./HHH/Collipark)
 will.i.am — Songs About Girls
 Young Buck — Buck the World (G-Unit)
 Maroon 5 — It Won't Be Soon Before Long

2008 
 Vanessa Amorosi — Somewhere in the Real World (Universal Republic UK)
 Black Tide — Light From Above
 G-Unit — T.O.S: Terminate on Sight (G-Unit)
 Sean Garrett — Turbo 919 (Bet I Penned Music)
 Hollywood Undead — Swan Songs
 The Knux — Remind Me in 3 Days... (Chic Freak Music)
 Lady Gaga — The Fame
 M.I.A. — How Many Votes Fix Mix
 N.E.R.D — Seeing Sounds (Star Trak)
 New Kids on the Block — The Block
 Pussycat Dolls — Doll Domination
 Rise Against — Appeal to Reason (Geffen/DGC)
 Soulja Boy Tell 'Em — iSouljaBoyTellEm (Stacks On Deck Ent./HHH/Collipark)
 Robin Thicke — Something Else (Star Trak)

2009 
 50 Cent — Before I Self Destruct (Shady/Aftermath)
 The Black Eyed Peas — The E.N.D.
 Brand New — Daisy (DGC/Procrastinate!)
 Them Crooked Vultures — Them Crooked Vultures (DGC)
 Eminem — Relapse (Shady/Aftermath)
 Hollywood Undead — Desperate Measures
 Lady Gaga — The Fame Monster
 Marilyn Manson — The High End of Low
 Papa Roach — Metamorphosis (DGC)
 Tokio Hotel — Humanoid (альбом) (Cherrytree)
 U2 — No Line on the Horizon

2010-е

2010 
 The Black Eyed Peas — The Beginning
 Keyshia Cole — Calling All Hearts
 Diddy-Dirty Money — Last Train to Paris
 El Debarge — Second Chance
 Eminem — Recovery (Shady/Aftermath)
 Escape The Fate — Escape the Fate
 Far East Movement — Free Wired
 Girlicious — Rebuilt
 Keri Hilson — No Boys Allowed
 M.I.A. — Maya (US only — XL Recordings worldwide)
 N.E.R.D — Nothing
 The Pretty Reckless — The Pretty Reckless EP
 The Pretty Reckless — Light Me Up
 Robyn — Body Talk Pt. 1
 Robyn — Body Talk Pt. 2
 Robyn — Body Talk
 Soulja Boy — The DeAndre Way (SODMG/Collipark)
 Maroon 5 — Hands All Over

2011 
 All Time Low — Dirty Work
 Bad Meets Evil — Hell: The Sequel (Shady)
 Travis Barker — Give the Drummer Some
 Black Tide — Post Mortem
 Blink-182 — Neighborhoods (DGC)
 Game — The R.E.D. Album (DGC)
 Hollywood Undead — American Tragedy
 Lady Gaga — Born This Way
 Limp Bizkit — Gold Cobra
 Limp Bizkit — Icon
 Lloyd — King of Hearts (Young Goldie)
 Rise Against — Endgame (DGC)
 Yelawolf — Radioactive (Ghet-O-Vision/DGC/Shady)

2012 
 Azealia Banks — 1991
 Nelly Furtado — The Spirit Indestructible (Mosley)
 Game — Jesus Piece
 Girls’ Generation — The Boys (SM Entertainment/UMG)
 Kendrick Lamar — good kid, m.A.A.d city (TDE/Aftermath)
 Lana Del Rey — Born to Die (Polydor/Stranger)
 Machine Gun Kelly — Lace Up (Bad Boy)
 Madonna — MDNA
 No Doubt — Push and Shove
 Haley Reinhart — Listen Up!
 Slaughterhouse — Welcome to: Our House (Shady)
 Soulja Boy — Promise (SODMG/Collipark Music)
 Zedd — Clarity

2013 
 Colette Carr — Skitszo
 Eminem -The Marshall Mathers LP 2 (Shady/Aftermath)
 French Montana — Excuse My French
 Hollywood Undead — Notes From the Underground
 Lady Gaga — Artpop
 M.I.A. — Matangi
 Madonna — MDNA World Tour
 Scotty McCreery -See You Tonight
 Natalia Kills — Trouble
 OneRepublic — Native
 Jessica Sanchez — Me, You & the Music
 Skylar Grey -Don’t Look Down
 Robin Thicke — Blurred Lines
 Разные артисты — The Great Gatsby: Music from Baz Luhrmann's Film
 will.i.am — #willpower

2014 
 Tony Bennett & Lady Gaga — Cheek To Cheek (Streamline/Interscope/Columbia)
 Lana Del Rey — Ultraviolence
 Maroon 5 — V
 Schoolboy Q — Oxymoron (TDE)
 U2 — Songs of Innocence

2015 
 Dr. Dre — Compton (Aftermath)
 Selena Gomez — Revival
 Kendrick Lamar — To Pimp a Butterfly (Top Dawg/Aftermath)
 Hollywood Undead — Day of the Dead
 Machine Gun Kelly — General Admission (Bad Boy)
 Madonna — Rebel Heart
 Разные артисты — Southpaw: Music from and Inspired by the Motion Picture (Shady)
 Yelawolf — Love Story (Slumerican/Shady)
 Zedd — True Colors

2016 
 The 1975 — I Like It When You Sleep, for You Are So Beautiful yet So Unaware of It (Dirty Hit)
 6LACK — Free 6LACK (LoveRenaissance)
 AlunaGeorge — I Remember (Island)
 Bahari — Dancing on the Sun (Bahari Beach)
 Band of Horses — Why Are You OK
 Bas — Too High to Riot (Dreamville)
 Cassius — Ibifornia (Love Justice SARL/Justice SARL)
 DJ Snake — Encore
 Dreezy — No Hard Feelings
 Jack Garratt — Phase (Polydor)
 Goldroom — West of the West (Downtown)
 J. Cole — 4 Your Eyez Only (Dreamville/Roc Nation)
 Carly Rae Jepsen — Emotion Remixed + (604/School Boy)
 Carly Rae Jepsen - Emotion: Side B (604/School Boy)
 K. Flay — Crush Me (Night Street)
 K Camp — Lyric Ave
 Michael Kiwanuka — Love & Hate (Polydor)
 Kendrick Lamar — untitled unmastered (Top Dawg/Aftermath)
 Lady Gaga — Joanne (Streamline)
 Lion Babe — Begin (Polydor)
 M.I.A. — AIM (Polydor)
 Ella Mai — Change (10 Summers)
 OneRepublic — Oh My My (Mosley)
 Rae Sremmurd — SremmLife 2 (EarDrummers)
 The Rolling Stones — Blue & Lonesome (Polydor)
 Schoolboy Q — Blank Face LP (Top Dawg)
 Shura — Nothing's Real (Polydor)
 Skylar Grey — Natural Causes (KidinaKorner)
 Gwen Stefani — This Is What the Truth Feels Like
 Sting — 57th & 9th (A&M)
 Tkay Maidza — Tkay (Downtown)
 Tory Lanez — I Told You (Mad Love)
 Разные артисты — La La Land: Original Motion Picture Soundtrack

2017 
 50 Cent — Best Of (Shady/Aftermath)
 Lauren Alaina — Road Less Traveled (19/Mercury Nashville)
 blackbear — Cybersex (Beartrap/Alamo)
 Cashmere Cat — 9 (Mad Love)
 Electric Guest — Plural (Downtown)
 Eminem — Revival (Shady/Aftermath)
 Feist — Pleasure (Polydor)
 Ice Cube — Death Certificate (25th Anniversary Reissue) (Lench Mob)
 Imagine Dragons — Evolve (KidinaKorner)
 J.I.D — The Never Story (Dreamville)
 K.Flay — Every Where Is Some Where (Night Street)
 Kendrick Lamar — Damn (Top Dawg/Aftermath)
 Lana Del Rey — Lust for Life (Polydor)
 Machine Gun Kelly — Bloom (Bad Boy)
 Maroon 5 — Red Pill Blues (222)
 Mike Will Made It — Ransom 2 (EarDrummers)
 Mura Masa — Mura Masa (Downtown/Polydor/Anchor Point)
 Oliver — Full Circle
 Playboi Carti — Playboi Carti (AWGE)
 San Fermin — Belong (Downtown)
 Gwen Stefani — You Make It Feel Like Christmas
 Tei Shi — Crawl Space (Downtown)
 Two-9 — FRVR (EarDrummers)
 U2 — Songs of Experience (Island)
 Yelawolf — Trial by Fire (Slumerican/Shady)

2018 
 Børns — Blue Madonna
 Разные артисты — Black Panther: The Album (Top Dawg/Aftermath)
 Cozz — Effected (Tha Committee/Dreamville)
 Moneybagg Yo — 2 Heartless (N-Less)
 Wes Period — Pretty Words (Facet)
 Tory Lanez — MEMORIES DON’T DIE (Mad Love)
 Arin Ray — Platinum Fire
 Trouble — Edgewood (Eardruma)
 Rich The Kid — The World Is Yours (Rich Forever Music)
 Kali Uchis — Isolation (Virgin EMI)
 Thirty Seconds to Mars — America
 Smokepurpp & Murda Beatz — Bless Yo Trap (Cactus Jack/Alamo)
 J. Cole — KOD (Dreamville/Roc Nation)
 Sting & Shaggy — 44/876 (A&M)
 Rae Sremmurd — SR3MM (Eardruma)
 6 Dogs & Danny Wolf — 6 Wolves (Trust Me Danny/Mad Love)
 Playboi Carti — Die Lit (AWGE)
 SUR — SAVAGE BEAST
 Juice WRLD — Goodbye & Good Riddance (Grade A)
 Jay Rock — Redemption (Top Dawg)
 Billy Raffoul — 1975
  Colouring — bn
 Moneybagg Yo — Bet On Me (N-Less)
 Bas — Milky Way (Dreamville)
 Eminem — Kamikaze (Shady/Aftermath)
 The Night Game — The Night Game (Real Johnson/Vertigo/Capitol)
 Trill Sammy — No Sleep Vol. 1 (Mad Love)
 Yoshi Flower — Brown Paper Bag (Maxi) (Rock Mafia/GRDN)
 Pale Waves — My Mind Makes Noises (Dirty Hit)
 6LACK — East Atlanta Love Letter (LVRN)
 Machine Gun Kelly — BINGE
 Lady Gaga & Bradley Cooper — A Star Is Born (soundtrack)
 Sheck Wes — MUDBOY (Cactus Jack/GOOD)
 Ella Mai — Ella Mai (10 Summers)
 Yoshi Flower — AMERICAN RAVER (Rock Mafia/GRDN)
 Future & Juice WRLD — Wrld on Drugs (Grade A/Freebandz/Epic)
 Lil Mosey — Northsbest
 Summer Walker — Last Day of Summer (LVRN)
 Louis the Child — Kids At Play
 The Struts — YOUNG&DANGEROUS
 Tory Lanez — LoVE me NOw (Mad Love)
 Jacob Banks — Village (Darkroom)
 Jay Critch — Hood Favorite (Rich Forever)
 K Camp — RARE Sound (RARE Sound/EMPIRE)
 Kris Wu — Antares (Ace Unit/Go East/Universal Music China)
 Smino — NØIR (Zero Fatigue/Downtown)
 Imagine Dragons — Origins (KIDinaKORNER)
 Lil Durk — Signed To The Streets 3 (Only The Family/Alamo)
 Nightly — The Sound Of Your Voice
 Mike WiLL Made-It — Creed II: The Album (EarDrummers)
 Moneybagg Yo — RESET (N-Less)
 J.I.D — DiCaprio 2 (Dreamville)
 The 1975 — A Brief Inquiry into Online Relationships (Dirty Hit)
 Blaise Moore — TEMPORARY HER
 Ice Cube — Everythangs Corrupt (Lench Mob)
 Yhung T.O. — Trust Issues (SOB X RBE/Rule #1)
 Gryffin — Gravity, Pt. 1 (Darkroom)

2019 
 Dermot Kennedy — Dermot Kennedy (Riggins/Island)
 Boogie — Everythings for Sale (Shady)
 Dreezy — Big Dreez
 Summer Walker — CLEAR (LVRN)
 Mereba — The Jungle Is The Only Way Out
 DaBaby — Baby on Baby (SCMG)
 The Japanese House — Good at Falling (Dirty Hit)
 Juice Wrld — Death Race for Love (Grade A)
 Louis The Child — Kids At Play (Remixes)
 Lil Poppa — Under Investigation 2 (Rule #1)
 Rich the Kid — The World Is Yours 2 (Rich Forever)
 Yhung T.O. — On My Momma 2 (SOB X RBE/Rule #1)
 Melli — phAses (Rule #1)
 Billie Eilish — WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO? (Darkroom)
 Yelawolf — Trunk Muzik III (Slumerican/Shady)
 BLACKPINK — Kill This Love
 Billy Raffoul — The Running Wild EP
 blackbear — Anonymous (Beartrap/Alamo)
 ScHoolboy Q — CrasH Talk (TDE)
 Ari Lennox — Shea Butter Baby (Dreamville)
 Smokepurpp — Lost Planet 2.0 (Alamo)
 Stunna 4 Vegas — BIG 4x (Billion Dollar Baby)
 Leven Kali — Low Tide
 Carly Rae Jepsen — Dedicated (Schoolboy)
 Moneybagg Yo — 43VA HEARTLESS (N-Less)
 Yoshi Flower — PEER PRESSURE (Rock Mafia/GRDN)
 Madonna — Madame X (Boy Toy/Live Nation)
 Nightly — Talk You Down
 X Ambassadors — ORION (KIDinaKORNER)
 K Camp — Wayy 2 Kritical (RARE Sound/EMPIRE)
 Pi'erre Bourne — The Life Of Pi’erre 4 (SossHouse)
 Mustard — Perfect Ten (10 Summers)
 Dreamville & J. Cole — Revenge of the Dreamers III (Dreamville)
 Machine Gun Kelly — Hotel Diablo (EST 19XX/Bad Boy)
 Ann Marie — Pretty Psycho (Zulu)
 Blacc Zacc — Trappin Like Zacc (SCMG)
 Cuco — Para Mi
 Nechie — SSN: Southside Nechie (The Full Story)
 Lil Durk — Love Songs 4 The Streets 2 (OTF/Alamo)
 Lou The Human — Painkiller Paradise
 Разные артисты — 13 Reasons Why: Season 3 (Soundtrack)
 Lana Del Rey — Norman Fucking Rockwell
 Earthgang — Mirrorland (Dreamville/Spillage Village)
 DaBaby — KIRK (SCMG)
 Dermot Kennedy — Without Fear (Riggins/Island)
 Summer Walker — Over It (LVRN)
 Melii — MOTIONS (Rule #1)
 Justin Rarri — 4EVARARRi
 Jayla Darden — Onto Something (a sick project)
 ROLE MODEL — oh, how perfect
 Only1Skoota — No Love Back
 QUIN — LUCID (Fantasy Soul)
 Tory Lanez — Chixtape 5 (Mad Love)
 BB Nobre — Por Fin
 Griselda — WWCD (Griselda/Shady)
 Yoshi Flower — I Will Not Let My Love Go To Waste (Rock Mafia/GRDN)
 Only The Family & Lil Durk — Family Over Everything (OTF/Alamo)
 Arin Ray — Phases II
 Lil Poppa — Almost Normal (Rule #1)
 Smino — High 4 Da Highladays (Zero Fatigue/Downtown)

2020-е

2020 
 Moneybagg Yo — Time Served (N-Less)
 Selena Gomez — Rare
 Dreamville & J. Cole — Revenge of the Dreamers III: Director’s Cut (Dreamville)
 Eminem — Music to Be Murdered By (Shady/Aftermath)
 Mura Masa — R.Y.C (Anchor Point)
 Stunna 4 Vegas — RICH YOUNGIN (Billion Dollar Baby)
 Tame Impala — The Slow Rush (Modular)
 Blacc Zacc — Carolina Narco (SCMG)
 X Ambassadors — Belong EP (KIDinaKORNER)
 renforshort — teenage angst EP (Renwasn’there Inc.)
 5 Seconds of Summer — C A L M
 Ari Lennox — Shea Butter Baby (Remix EP) (Dreamville)
 Tory Lanez — The New Toronto 3
 DaBaby — BLAME IT ON BABY (SCMG)
 K Camp — Kiss 5 (RARE Sound)
 Kali Uchis — TO FEEL ALIVE — EP (Virgin EMI)
 Leven Kali — HIGHTIDE
 Smoove’L — Boy From Brooklyn (Run Music)
 Khea — Trapicheo (Young Flex)
 YXNG K.A — BABY REAPER — EP (Double O)
 The 1975 — Notes on a Conditional Form (Dirty Hit)
 Mk.gee — A Museum Of Contradiction (IAMSOUND)
 Lady Gaga — Chromatica
 BLACKPINK — THE ALBUM
 Lil Poppa — Evergreen Wildchild 2 (Rule #1)
 Pi'erre Bourne — The Life of Pi’erre 4 (Deluxe) (SossHouse)
 6LACK — 6pc Hot EP (LVRN)
 Jessie Ware — What's Your Pleasure? (PMR/Virgin EMI)
 Louis The Child — Here for Now
 Juice WRLD — Legends Never Die (Grade A)
 Lil Mosey — Certified Hitmaker (AVA Leak) (Mogul Vision)
 Machine Gun Kelly — Tickets to My Downfall (Bad Boy)
 Spillage Village — Spilligion (Dreamville/SinceThe80s)
 Westside Gunn — Who Made the Sunshine (Griselda/Shady)
 BlocBoy JB — FatBoy (Foundation)
 The Struts — Strange Days
 Stunna 4 Vegas — Welcome to 4 Vegas (Billion Dollar Baby)
 Playboi Carti — Whole Lotta Red (AWGE)

2021 
 BRS Kash — Kash Only (LVRN)
 Celeste — Not Your Muse (Atlas Artists)
 Nechie — Shady Baby
 slowthai — TYRON (Method/AWGE)
 Alexander 23 — Oh No, Not Again! EP
 Selena Gomez — Revelación (SMG)
 Bad Gyal — Warm Up (Aftercluv)
 Lana Del Rey — Chemtrails over the Country Club
 YXNG K.A. — REAPER SZN (Deluxe) (Double O)
 benny blanco — FRIENDS KEEP SECRETS 2 (Friends Keep Secrets)
 Vince Ash — VITO (Deluxe Edition) (Goliath)
 Moneybagg Yo — A Gangsta's Pain (N-Less/CMG)
 Sir Sly — The Rise & Fall Of Loverboy
 Morray — Street Sermons (Pick Six)
 Lil Poppa — Blessed, I Guess (Rule #1)
 J. Cole — The Off-Season (Dreamville/Roc Nation)
 CLOVES — Nightmare On Elmfield Road
 42 Dugg — Free Dem Boyz (4PF/CMG)
 Mereba — AZEB EP
 renforshort — off saint dominique EP
 Maroon 5 — JORDI (222)
 Pi'erre Bourne — The Life of Pi'erre 5 (SossHouse)
 Jax Jones — Deep Joy EP (Deep Joy Edition)
 Inhaler — It Won't Always Be Like This
 OMB Bloodbath — Blood Sample EP (LVRN)
 EST Gee — Bigger Than Life or Death (Warlike/CMG)
 Dave — We're All Alone in This Together (Neighbourhood)
 Billie Eilish — Happier Than Ever (Darkroom)
 Allison Ponthier — Faking My Own Death
 glaive — all dogs go to heaven
 K CAMP — FLOAT (RARE Sound)
 Rosemarie — Sinnergy (Bird Vision)
 GRIP — I Died for This!? (Stray Society/Shady)
 OneRepublic — Human (Mosley)
 42 Dugg — Free Dem Boyz (Deluxe) (4PF/CMG)
 BIG30 — King Of Killbranch (N-Less/Bread Gang)
 Imagine Dragons — Mercury - Act 1 (KIDinaKORNER)
 Lady Gaga — Dawn of Chromatica
 LANY — gg bb xx (Side Street)
 NIKI, DJ Snake & 88rising — Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings: The Album (MARVEL/Hollywood)
 Hayd — Changes EP
 Kacey Musgraves —  star-crossed (MCA Nashville)
 Co Cash — HIM, Not Them (Committed/Foundation)
 X Ambassadors — The Beautiful Liar (KIDinaKORNER)
 Ryan Trey — A 64 East Saga (#JUSTAREGULARDAY)
 Tony Bennett & Lady Gaga — Love for Sale (Columbia)
 Lute — Gold Mouf (Dreamville)
 glaive & ericoda — then i’ll be happy (LISTEN TO THE KIDS)
 Sam Fender — Seventeen Going Under
 FINNEAS — Optimist (OYOY)
 Louis the Child — Euphoria
 Lana Del Rey — Blue Banisters
 Summer Walker — Still Over It (LVRN)
 HVN — ALL GIRLS GO TO HEAVEN (DON’T DIE/Field Trip)
 DaBaby — Back on My Baby Jesus Sh!t Again (SCMG)
 Gracie Abrams — This Is What It Feels Like
 Ama Lou — AT LEAST WE HAVE THIS
 KEVVO — Cotidiano
 Cozz — Fortunate (Tha Committee/Dreamville)
 EST Gee — Bigger Than Life Or Death, Pt. 2 (Warlike/CMG)
 LPB Poody — I’m The One (Chameleon)
 Juice WRLD — Fighting Demons (Grade A)
 TM88 & Pi’erre Bourne — Yo!88 (Capitol)

2022 
 42 Dugg and EST Gee — Last Ones Left (4PF/Warlike/CMG)
 Alexander 23 — Aftershock
 Ari Lennox — Age/Sex/Location (Dreamville)
 Ari Lennox — Away Message (Dreamville)
 Bas — [BUMP] Pick Me Up (Dreamville)
 BIG30 — Last Man Standing (Bread Gang/N-Less)
 Blackpink — Born Pink (YG)
 CMG — Gangsta Art (CMG)
 Conway the Machine — God Don't Make Mistakes (Drumwork/Griselda/Shady)
 DaBaby — Baby on Baby 2 (SCMG)
 Dermot Kennedy — Sonder (Riggins/Island)
 Dreamville — D-Day: A Gangsta Grillz Mixtape (Dreamville)
 Earthgang — Ghetto Gods (Dreamville/Spillage Village)
 Eminem — Curtain Call 2 (Shady/Aftermath)
 EST Gee — I Never Felt Nun (Warlike/CMG)
 GloRilla — Anyways, Life’s Great… (CMG)
 J.I.D — The Forever Story (Dreamville)
 Ken Carson — X (Opium)
 Kendrick Lamar — Mr. Morale & the Big Steppers (pgLang/TDE/Aftermath)
 Machine Gun Kelly — Mainstream Sellout (Bad Boy)
 Lil Mosey — UNI (Mogul Vision)
 Lil Mosey — VER (Mogul Vision)
 Mozzy — Survivor’s Guilt (CMG)
 Pi'erre Bourne — Good Movie (Sosshouse)
 Stunna 4 Vegas — Rae Rae’s Son (Billion Dollar Baby)
 Westside Boogie — More Black Superheroes (Shady)

Примечания 

Альбомы Interscope Records
Дискографии США
Дискографии лейблов